Революційний терор — це політика залякування, яка проводилася революціонерами. Режим революційного терору може бути направлений як проти конкретних осіб чи соціальних груп, які виявилися політичними противниками революції, так і проти мирного населення взагалі. В залежності від конкретного періоду, революційний терор розглядається або як держваний злочин відносно законого керівництва, яке править країною на той момент; або як державна політика контреліти, що виграла в процесі революційних подій і затвердилася при владі на якийсь період.

Часто супроводжується контр-революційним терором.

Приклади революційного терору 
 Епоха терору (Французька революція)
 Революційний тероризм в Російській імперії
 Червоний терор в Росії
 Червоний терор в Ефіопії

Див. також 
 Лівий тероризм

Примітки 

Терор
Комуністичний тероризм